Оливье́ Карре́ ():
 Карре, Оливье (род. 1961) — французский политик.
  (род. 1935) — французский социолог, арабист.
 Карре, Оливье (1954—1994) — французский художник и скульптор.

 Примечания